Petre Lupu se poate referi la unul din următorii:

 Petre Lupu (1920-1989), politician, activist comunist român de origine evreiască (născut Pressman)
 Petre Lupu (n. 1946), actor român